Lincoln City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lincoln City (Indiana)
 Lincoln City (Nevada) 
 Lincoln City (Oregon) 
 Lincoln City (Texas) 

Lincoln City steht für:
 Lincoln City (Fußballverein), einen englischen Fußballverein aus Lincoln, Lincolnshire